Dobera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dobera ingår i familjen Salvadoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Dobera